Vilcabamba peut désigner :

Toponymes 
 Vilcabamba, une localité de la province de Loja en Équateur, surnommée la vallée des centenaires.
 Vilcabamba, la cité du dernier refuge des Incas au Pérou.